

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 22, w tym 20 podstawowych
 Rudniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Rudniki – część wsi Bednarzówka w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Dębowa Kłoda
 Rudniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia 
 Rudniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew 
 Rudniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki 
 Rudniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz 
 Rudniki – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki 
 Rudniki – część wsi Pomigacze w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna
 Rudniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zawady 
 Rudniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Rudniki – kolonia w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Rudniki – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo 
 Rudniki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo 
 Rudniki – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol 
 Rudniki – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Rędziny 
 Rudniki – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice 
 Rudniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno 
 Rudniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Baćkowice 
 Rudniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Połaniec 
 Rudniki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Rudniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Opalenica 
 Rudniki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno

Na Białorusi 
 Rudniki – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Mokre
 Rudniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze
 Rudniki – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.
 Rudniki – dawna koszarka kolejowa w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.

Miejscowości na Litwie  
 Rudniki – wieś na Litwie w gminie Soleczniki, okręg wileński

Miejscowości na Ukrainie 
 Rudniki – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim
 Rudniki – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim
 Rudniki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim
 Rudniki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim

Inne 
 Rudnik – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Rudnik – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas, w gminie Burgas
 Rudniki – dzielnica Gdańska
 Rudniki – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w województwie poleskim (obecnie na Białorusi)
 Rudniki – dawna gromada w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Rudniki-Kolonia, lądowisko Częstochowa-Rudniki, Rudniki Dwór, Rudniki Wieś, Rudniki koło Częstochowy

Linki zewnętrzne